Stargard (district), een district (powiat) in de Poolse woiwodschap West-Pommeren
 Stargard (gemeente),  een gemeente in dit district
 Stargard (stad), een stad in deze gemeente
 Burg Stargard, een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Starogard Gdański, een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren
 de historische naam van Oldenburg in Holstein